Gänsturm steht für:

 Gänsturm (Ulm) (auch Gänstor) in Ulm
 Gänsturm in Weikersheim, siehe Weikersheim #Der Gänsturm